Parallellisme (stijlfiguur), stijlfiguur in de literatuur en het algemene taalgebruik 
Parallellisme (filosofie), theorie over de verhouding tussen lichaam en geest

Zie ook 
Parallellie